Regió de Síria
 Síria, Nom donat sovint a lImperi Selèucida, fins al 64 aC
 Satrapia de Síria, territori menor de la Pèrsia aquemènida, dins la satrapia d'Assíria.
 Síria (província romana), a partir del 64 aC
Síria Magna o Síria Major, província romana
Síria Cele, província romana
Síria Primera, província romana
Síria Segona, província romana
Síria Fenícia, província romana
Síria Palestina, província romana
 Síria Buida, regió al sud de Síria.
 Síria egípcia 1830-1840
 Regne de Síria 1918-1921
 Mandat francès de Síria 1918-1943/1946
Estat de Síria, estat del mandat francès
República de Síria (1930-1946), república sota control francès
 República Àrab Siriana o Síria, república independent des de 1946
 Portes Síries, pas entre les muntanyes Amanos i la badia d'Issos que permetia el pas de Cilícia a Síria.
 Assíria, imperi hegemònic de la zona de Mesopotàmia.